Nogometni klub "Velebit" (NK "Velebit"; "Velebit" Močići; "Velebit" ) je bivši nogometni klub iz Močića, općina Konavle, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
NK "Velebit" je osnovan 1922. godine. Klub je djelovao s prekidima, a prilikom obnavljanja 1985. godine, počinje sudjelovati i u službenim ligaškim natjecanjima ONS Dubrovnik. 1990. godine su prvaci općinske lige, te se plasiraju u Dalmatinsku ligu - Jug.  
Klub prestaje s djelovanjem krajem 1990.-ih, a kasnije se organizira istoimeni malonogometni klub koji nastavlja tradiciju NK "Velebit".  
Službeni domaći dres kluba je bila žuta majica s plavim hlačicama.

Uspjesi  
 Općinska liga Dubrovnik 
 prvak: 1989./90. (Konavle)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice 
 Močići

Vanjske poveznice 
 bratstvomocici.com 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB VELEBIT MOČIĆI

Izvori 
 
 bratstvomocici.com, Velebit - Nogometni klub sela Močići, pristupljeno 26. siječnja 2021. 
 Jurica Gizdić i dr: 80 godina Splitsko-dalmatinskog saveza, Split, 2001., , str. 177 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 237  
 sabljakdavor.com, Nogometni klubovi u Hrvatskoj , pristupljeno 26. siječnja 2021. 
 fininfo.hr, NOGOMETNI KLUB "VELEBIT" MOČIĆI 
 companywall.hr, Nogometni klub "Velebit" Močići 
  

Nogometni klubovi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Konavle